Дінара Сафіна була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Амелі Моресмо.

У фіналі Моресмо перемогла Марі П'єрс з рахунком 6–1, 7–6 (7–2).

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  'Амелі Моресмо (переможниця)
  Марі П'єрс (фінал)
  Надія Петрова (чвертьфінал)
  Патті Шнідер (півфінал)

 Олена Дементьєва ''(чвертьфінал) 
 Флавія Пеннетта ''(1-ше коло) 
 Дінара Сафіна ''(чвертьфінал) 
 Анна-Лена Гренефельд ''(1-ше коло)

Сітка

Фінал

Секція 2 
{{Теніс16 3 
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= О Дементьєва
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= С Арвідссон
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= М Бартолі
| RD1-score03-1=0
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Н Деші
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Л Шафарова
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=0
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Ц Піронкова
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed09=8
| RD1-team09= А-Л Гренефельд
| RD1-score09-1=1
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=0
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= С Форец
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=6

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Р Вінчі
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= Е Луа
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2='''6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13=

Посилання 
 Open Gaz de France 2006 Draw 

2006
Open Gaz de France